Protocolo de Madrid puede referirse a:
 Arreglo de Madrid (1891) sobre marcas,
 Protocolo de Madrid (Antártida) de 1991.